Scuticaria är ett släkte av fiskar. Scuticaria ingår i familjen Muraenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Scuticaria